Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1985/86 war die 41. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die drei Aufsteiger SV Börnsen (Wiederaufstieg nach einer Saison), FC Süderelbe und SC Eilbek (beide erstmals in der höchsten Hamburger Amateurklasse).

Sieger wurde die Amateurmannschaft des Hamburger SV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten 1. SC Norderstedt nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Beide beendeten ihre Gruppe auf dem vorletzten Platz und verpassten dadurch den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der SC Eilbek musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der TSV Duwo 08 nach zwei Spielzeiten und der SC Urania Hamburg nach zehn Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1985/86 im deutschen Fußball-Archiv

1985
Fußballsaison 1985/86